Le mot Artis peut désigner:

Patronyme 
 Zanagee Artis, activiste climatique américain.

Prénom 
 Artis, prénom letton porté notamment par Artis Kampars, Artis Lazdiņš, ...
 Artis, prénom américain porté notamment par Artis Gilmore, Artis Hicks
Artis est un prénom épicène (qui peut être porté par une personne de sexe masculin comme féminin) aux origines multiples : gaélique-écossais, scandinave, celtique. Il signifie "ours". 
La variante du prénom Artis à travers le monde est le plus souvent Arthur.
Le prénom Artis a eu un pic de popularité dans les années 1950. Cependant, il reste un prénom rare et peu attribué.

Divers 
 Artis, zoo d'Amsterdam.
 Artis, réseau de bus à Arras
 Prix Artis
 Quatuor Artis
 Artis - Historia, maison belge d'édition